759 може да се отнася за:

 759 година от новата ера
 759 година преди новата ера
 759, число
 759 Винифера, астероид
 NGC 759, галактика